Ярослав Дюрих (2 декабря 1886 — 7 апреля 1962) — чешский прозаик и поэт.

Биография 
Ярослав Дюрих родился в Градце-Кралове в семье журналиста. Он рано потерял родителей, но тем не менее смог окончить гимназию и медицинский факультет Пражского университета. Дюрих стал военным врачом, некоторое время провёл на фронтах Первой мировой войны (в Галиции и Северной Италии). Ещё в студенческие годы он публиковал в периодической печати первые стихи и переводы. В 1915 году увидела свет его первая пьеса («Святой Георгий»), в 1919 году — первый роман «На горах» и первый сборник рассказов, «Три дуката», сделавший имя Дюриха довольно известным.

В 1923 году Дюрих начал издавать журнал «Размах», на страницах которого активно высказывался в том числе на общественно-политические темы. По своим взглядам Дюрих был «правым» и ультра-католиком; он критиковал Карела Чапека за его пацифизм, выступал против социалистов, делился своим неприятием учения Яна Гуса. Дюриху часто оппонировали представители левого лагеря. При этом литературные произведения Дюриха пользовались всё большим успехом. В частности, он написал две трилогии о Валленштейне (цикл романов «Блуждания» и цикл рассказов «Рекивем»), тетралогию об иезуитах «Бесполезные слуги», издал ряд поэтических сборников.

Накануне Второй мировой войны Дюрих скорректировал свои позиции в сторону центризма. Он успел примириться с Чапеком накануне его смерти. В 1939 году Дюрих ушёл в отставку, перестал печататься и все последующие годы вёл уединённую жизнь. После коммунистического переворота в Чехословакии (1948 год) Дюриха перестали издавать и называли только «бывшим писателем». Его смерть в 1962 году осталась незамеченной. О Дюрихе и его произведениях снова вспомнили только после «Бархатной революции» 1989 года.

Примечания

Ссылки 
 ЯРОСЛАВ ДЮРИХ - ПИСАТЕЛЬ ЗАБЫТЫЙ И СНОВА НАЙДЕННЫЙ

Писатели Чехии
Авторы исторических романов
Похороненные на Бубенечском кладбище